Vader – gruppo musicale death metal polacco
 Vader – città statunitense nello stato di Washington
 Big Van Vader – nome d'arte del wrestler statunitense Leon White
 Darth Vader – personaggio di Guerre stellari